Strickeria är ett släkte av svampar. Strickeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Strickeria